Maria Chapdelaine (roman), een roman uit 1913 van Louis Hémon
Maria Chapdelaine (1934), een film van Julien Duvivier
Maria Chapdelaine (1950), een film van Marc Allégret
Maria Chapdelaine (1983), een film van Gilles Carle